Ђорђе Лазовић је име и презиме следећих људи:
Ђорђе Лазовић (1990), српски фудбалер
Ђорђе Лазовић (1992), српски фудбалски голман
Ђорђе Лазовић (1998), српски фудбалер